Sziedat ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Sziedat (* 2000), deutsche Tennisspielerin
 Matthias Sziedat (* 1986), deutscher Hörfunkmoderator und Redakteur
 Michael Sziedat (* 1952), deutscher Fußballspieler